Каменьск — имя собственное.

 Каменьск — город в Польше, входит в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство.
 Каменьск — остановочный пункт железной дороги в городе Каменьск.
 Каменьск — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство.

См. также 
 Каменьский повет — административная единица в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство.
 Каменск
 Каминьск
 Каминьско